São João da Barra Futebol Clube, é uma agremiação esportiva da cidade de São João da Barra, no estado do Rio de Janeiro, fundada a 1 de maio de 2006.

História 

O clube estreou na Terceira Divisão de Profissionais em 2007. Na primeira fase se classificou em segundo em seu grupo, atrás somente do Quissamã Futebol Clube e à frente do outro classificado Aperibeense Futebol Clube e dos eliminados Esporte Clube Italva e Paduano Esporte Clube. Na segunda fase fica em segundo, atrás somente do Sendas Pão de Açúcar Esporte Clube, se classificando para a disputa da Copa Rio, de 2008, que acabou não disputando. Na terceira fase acaba eliminado ao ficar em último na chave, atrás dos classificados Aperibeense Futebol Clube e Paraíba do Sul Futebol Clube e do igualmente eliminado Esporte Clube Italva.

Em 2008, se classifica na primeira fase em terceiro no seu grupo, atrás de Quissamã Futebol Clube e Sampaio Corrêa Futebol e Esporte e à frente do eliminado Tanguá Esporte e Cultura. Na segunda fase é o líder da sua chave, à frente do classificado Sampaio Corrêa Futebol e Esporte e dos eliminados Barra Mansa Futebol Clube e Várzea Futebol Clube. Na terceira fase é novamente o líder da sua chave, superando o outro classificado Paraíba do Sul Futebol Clube e os eliminados Fênix 2005 Futebol Clube e Deportivo La Coruña Brasil Futebol Clube. Na semi-final é eliminado pelo Campo Grande Atlético Clube que chegaria à final contra o Quissamã Futebol Clube e seria o vice-campeão.

Em 2009, se licencia dos campeonatos de âmbito profissional promovidos pela FFERJ.

Ver também 
 
 Confederação Brasileira de Futebol
 Campeonato Brasileiro
 Copa do Brasil
 Clubes brasileiros de futebol

Fonte 
 VIANA, Eduardo. Implantação do futebol Profissional no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora Cátedra, s/d.

Clubes de futebol de São João da Barra
Clubes de futebol fundados em 2006